

Personnalité

Pseudonyme 
 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), dit Michel-Ange, artiste de la Renaissance italienne.
 Michel Corneille le Jeune (1642-1708), dit Michel-Ange Corneille, peintre et graveur français.
 René-Michel Slodtz (1705-1764), dit Michel-Ange Slodtz, sculpteur français.

Prénom 
 Michel-Ange Balikwisha, footballeur belge évoluant au Standard de Liège. 
 Michel-Ange Buonarroti (le Jeune) (1568-1646), poète italien, neveu de Michel-Ange.
 Michel-Ange d'Ornano (1771-1859), diplomate et homme politique français. 
 Michel-Ange de Castellane (1703-1782), diplomate français.
 Michel-Ange Duquesne de Menneville (1702-1778), officier de marine et administrateur colonial français.
 Michel-Ange Houasse (1680-1730), peintre français.
 Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795), orientaliste français, professeur au Collège royal.
 Michel-Ange-Benoît de Bruges (1743-1794), religieux et homme politique français.
 Michel-Angelo Cambiaso (1738-1813), homme politique italien, doge de la République de Gênes, sénateur français sous le Premier Empire.

Cinéma 
 Michel-Ange (film) (2019), film d'Andreï Kontchalovski.

Musique 
 Sept sonnets de Michel-Ange (1942), œuvre musicale de Benjamin Britten.

Peinture et sculpture 
 Liste des œuvres de Michel-Ange

Psychologie 
 Phénomène Michel-Ange, action d'une personne qui en influence, en « sculpte » une autre.

Toponymes 
 Maison de Michel-Ange sur le Janicule, façade d'une ancienne maison romaine. 
 Musée Michel-Ange, musée italien. 
 Stations du métro de Paris :
 Michel-Ange - Auteuil (métro de Paris).
 Michel-Ange - Molitor (métro de Paris).
 Voies parisiennes :
 Hameau Michel-Ange, voie parisienne.
 Rue Michel-Ange, voie parisienne.
 Villa Michel-Ange, voie parisienne.

Voir aussi